Меган (, , , , ) — женское англоязычное имя. 

Известные носители:
Меган, герцогиня Сассекская
Меган Агоста
 Меган Макнил
 Меган Джетт Мартин
 Меган Тэйлор
 Меган Уайт
 Меган Фокс
 Меган Хини-Грайер
 Меган Шонесси

Другое 
 Меган Линдхольм — псевдоним американской писательницы Робин Хобб.
 Меган Хант — персонаж американского телесериала «Следствие по телу».

См. также 
 Мег
 Рено Меган — модель легкового автомобиля.